Hartmann ist

 ein Familienname, siehe Hartmann
 ein Vorname, siehe Hartmann (Vorname)
 ein Ortsname:
 Hartmann (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hartmann (Nußdorf), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 ein Bandprojekt des Musikers Oliver Hartmann, siehe Hartmann (Band)
 ein deutscher Kleinwagen (1905), siehe Hartmann (Automarke)
 ein Asteroid, siehe (3341) Hartmann

Siehe auch:
 Hardman
 Hartman
 Hartmannbund – Ärzteorganisation
 Hartmann-OP – Operationsverfahren
 Hartmann Gruppe – Hersteller von Hygieneprodukten
 Hartmann-Shack-Sensor (nach Johannes Hartmann) – Wellenfrontsensor zur Vermessung einer optischen Wellenfront
 Hartmann-Zahl – Kennzahl von Fluiden
 Hartmann-Potential – ein ringförmiges Potentialfeld der theoretischen Chemie
 Sächsische Maschinenfabrik (auch Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann) – ein ehemaliges Maschinenbauunternehmen 
 Villa Hartmann